Philip Yorke kan syfta på:

Philip Yorke, 1:e earl av Hardwicke
Philip Yorke, 2:e earl av Hardwicke
Philip Yorke, 3:e earl av Hardwicke
Philip Yorke (antikvarie), walesisk antikvarie, 1743–1804.